Arnold Milch (ur. 1903, zm. 1949) – zbrodniarz nazistowski,
 Erhard Milch (ur. 1892, zm. 1972) – niemiecki lotnik wojskowy i cywilny
 Proces Milcha – drugi z dwunastu procesów norymberskich